Triangeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Triangeltjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Triangeltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn